De Rally van Noorwegen 2007, formeel 2nd Rally Norway, was de 2e editie van de Rally van Noorwegen en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2007. Het was de 426e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Hamar.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Noo
Rally van Zweden